Акимовское () — посёлок,
Переможненский сельский совет,
Акимовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320383613. Население по переписи 2001 года составляло 284 человека .

Географическое положение 
Посёлок Акимовское находится в 2,5 км от левого берега канала Р-9,
на расстоянии в 6 км от села Гвардейское.

История 
 1832 — дата основания.

Примечания